Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Federico Browne 7-5, 0-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Vacek (secondo turno)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)

 Dick Norman (Campione)
 George Bastl (primo turno)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Jérôme Golmard (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2003